Оризона —  муниципалитет в Бразилии, штат Гояс
 Оризона —  муниципалитет в Бразилии, штат Парана

См. также
Аризона (значения)